Miejscowości w USA:
 Nescopeck – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Nescopeck (ang. Nescopeck Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne